Dunsmore bezeichnet im gälischen Sprachraum (Irland, Schottland) ursprünglich ein „more“ = großes Dun. Der Begriff ist auch Ortsname geworden:

Dunsmore ist der Name(-nsteil) folgender Ortschaften in England:
  Bourton-on-Dunsmore, in der Grafschaft Warwickshire
  Clifton-upon-Dunsmore, in der Grafschaft Warwickshire
  Dunsmore (Buckinghamshire), in der Grafschaft Buckinghamshire
  Dunsmore (Devon), in der Grafschaft Devon
  Dunsmore Farm, in der Grafschaft Warwickshire
  Dunsmore Heath, in der Grafschaft Warwickshire
  Ryton-on-Dunsmore, in der Grafschaft Warwickshire
  Stretton-on-Dunsmore, in der Grafschaft Warwickshire

Dunsmore ist der Name eines Berges in den Vereinigten Staaten:
 Dunsmore Mountain, Berg im US-Bundesstaat North Carolina

Dunsmore ist der Familienname folgender Personen:
 Aaron Dunsmore, kanadischer Baseballspieler
 Barrie Dunsmore, US-amerikanischer Journalist
 Fred Dunsmore (* 1929), kanadischer Eishockeyspieler
 John Ward Dunsmore (1856–1945), US-amerikanischer Maler und Künstler 
 Pat Dunsmore (* 1959), US-amerikanischer Football-Spieler
 Rosemary Dunsmore (* 1953), kanadische Filmschauspielerin 

Weitere Bedeutungen:
 Dunsmore House, historisches Haus in Waterloo, Iowa
 Dunsmore (Film), Film von Peter Spirer aus dem Jahre 2003
 Dunsmore Jaguar, Sportwagen, meistens auf Jaguar basierend
 Dunsmore Motor Traction, ehemaliger britischer Automobilhersteller

Siehe auch:
 Dunmore
 Dunsmuir